Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Darija Jurak e Valerija Savinych che hanno battuto in finale Kiki Bertens e Richèl Hogenkamp 6-3, 7-6(0).

Teste di serie 

 Julie Coin /  Claire Feuerstein (quarti di finale)
 Darija Jurak /  Valerija Savinych (finale)

 Yulia Fedossova /  Aurélie Védy (primo turno)
 Emma Laine /  Melanie South (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF SUEZ 42 2011